403 steht für:
 403 unserer Zeitrechnung
 403 v. Chr.

403 steht für folgende Baureihen von Fahrzeugen: